Quattro unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Black Prince:

  – vascello da 74 cannoni varato nel 1816, trasformato in nave-prigione nel 1848 e radiato nel 1855.
  – nave corazzata della classe Warrior, varata nel 1861 e radiata nel 1923.
  – incrociatore corazzato della classe Duke of Edinburgh, varato nel 1904 e affondato in azione nel 1916 durante la battaglia dello Jutland.
  – incrociatore leggero della classe Dido, varato nel 1942 e radiato nel 1962.